Abdoulaye Maïga peut faire référence à : 
 Abdoulaye Idrissa Maïga (né en 1958), homme d'État malien ;
 Abdoulaye Maïga (né en 1981), officier et homme d'État malien ;
 Abdoulaye Maïga (né en 1988), footballeur malien.